Munna ist der Familienname folgender Personen:
 Rahman Motiur Munna (* 1979), bangladeschischer Fußballspieler
 Yeamin Ahmed Munna (* 1991), bangladeschischer Fußballspieler